Wounded Love puede referirse a:
Wounded Love (2016-2018), serie de televisión turca producida por O3 Medya y transmitida por Kanal D.
Wounded Love Records, sello discográfico italiano.